Córdova (Filipinas) — cidade

Estados Unidos 
 Cordova (Maryland) — região censitária

Cidades
 Cordova (Alabama)
 Cordova (Alasca)
 Cordova (Carolina do Sul)
 Cordova (Illinois)
 Cordova (Nebraska)

Desambiguações de topônimos